Bjorn Willemse (né le  à Tilbourg) est un joueur professionnel de hockey sur glace néerlandais.

Carrière

Carrière en club 
Formé au Tilburg Trappers il débute en 2001 avec l'équipe senior dans l'Eredivisie, l'élite néerlandaise. L'équipe a remporté la saison régulière 2007 et 2008 avant de remporter les séries éliminatoires en 2008. Il a joué quelques matchs de Ligue Magnus avec Neuilly-sur-Marne en 2008-2009.

Carrière internationale 
Il représente les Pays-Bas.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde
2007 : meilleur +/- de la division I, groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Tilburg Trappers || Eredivisie || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 38|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 34|| 5|| 5|| 10|| 59|| 10|| 3|| 1|| 4|| 10
|-
| 2004-2005|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 23|| 4|| 10|| 14|| 34|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 33|| 0|| 5|| 5|| 24|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 40|| 11|| 23|| 34|| 74|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 36|| 11|| 20|| 31|| 50|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Neuilly-sur-Marne|| Ligue Magnus|| 6|| 1|| 3|| 4|| 20|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Neuilly-sur-Marne || CdlL || 3|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 39|| 8|| 28|| 36|| 93|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 45|| 4|| 17|| 21|| 84|| 11|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
| 2010-2011|| Eaters Geleen || Eredivisie|| 39|| 7|| 23|| 30|| 90|| 5|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 2011-2012|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 39||9 || 25|| 34|| 83|| 3|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2012-2013|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 36|| 9|| 22|| 31|| 36|| 6|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2013-2014|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 36|| 11|| 35|| 46|| 67|| 11|| 5|| 5|| 10|| 20
|-
| 2014-2015|| Tilburg Trappers|| Eredivisie|| 22|| 3|| 16|| 19|| 69|| 10|| 2|| 2|| 4|| 24
|-
| 2015-2016|| Tilburg Trappers|| Oberliga || 37|| 6|| 24|| 30|| 71|| 15|| 5|| 10|| 15|| 20
|-
| 2016-2017|| Tilburg Trappers|| Oberliga || 22|| 0|| 9|| 9|| 67|| 13|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 2017-2018|| Tilburg Trappers 3 || Pays-Bas 2 || 16|| 13|| 10|| 23|| 51|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2018-2019|| Tilburg Trappers 2|| BeNeLiga|| 1|| 0|| 1||1 || 32|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références

Naissance en décembre 1983
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Naissance à Tilbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen